Ovládání může být :

 ovládání (technika) – řízení bez zpětné vazby
 kvalifikované ovládání či kvalifikovaná obsluha stroje, přístroje, technického systému nebo technologického celku apod.
 hromadné dálkové ovládání
 dálkové ovládání – např. u zařízení z oboru spotřební elektroniky nebo u modelu z oboru modelářství
 ovládání (počítačové hry) – způsob technického ovládání počítačové hry a jejího průběhu
 synonymum pro slovo vládnutí nebo vláda – řízení velkých lidských skupin
 někdy i jiný výraz pro specifickou lidskou dovednost, schopnost nebo znalost, tedy zvádnutí daného tématu – viz zvládání cizích jazyků
 ovládání klávesnice deseti prsty
 hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty
 sebeovládání